Tao Framework — это библиотека, предоставляющая разработчикам .NET и Mono доступ к возможностям популярных библиотек вроде OpenGL и SDL. Она изначально была создана программистом на C# и OpenGL Randy Ridge, и с тех пор значительно расширена другими разработчиками.

Привязки 
OpenGL 2.1.0.12
Lua 5.1.3.0
OpenAL 1.1.0.1
PhysFS 1.0.1.2
FreeGLUT 2.4.0.2
SDL 1.2.13.0
GLFW 2.6.0.0
ODE 0.9.0.0
Cg 2.0.0.0
DevIL 1.6.8.3
FreeType 2.3.5.0
FFmpeg 0.4.9.0

См. также 
 AltNETType - FreeType портированный на C#

Ссылки 
 Tao homepage
 Уроки OpenGL с использованием библиотеки Tao Framework - различные уроки OpenGL на платформе .NET, язык C#.

 

Библиотеки программ